Лас Чаркас има више значења:

 Лас Чаркас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Чаркас, Хесус Мартинез Мусико (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику